Jully puede hacer referencia a:

 Jully, comuna del departamento francés de Yonne;
 Jully-lès-Buxy, comuna del departamento francés de Saona y Loira;
 Jully-sur-Sarce, comuna del departamento francés de Aube.